América noticias puede referirse a:

Amėrica noticias, informativo televisivo argentino.
Amėrica noticias, informativo televisivo peruano.